Сидоровщина — название населённых пунктов:

Россия 
 Сидоровщина — деревня в Юрьянском районе Кировской области.
 Сидоровщина — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Сидоровщина — деревня в Гдовском районе Псковской области.

Украина 
 Сидоровщина — село в Великобагачанском районе Полтавской области.